Хе́нкин — еврейская матронимическая фамилия; имеет женскую форму Хе́нкина.

Известные носители 
 Хенкин, Аарон Абрамович (1901—1974) — депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва.
 
 Хенкин, Владимир Яковлевич (1863—1953) — советский актёр, народный артист РСФСР.
 Хенкин, Геннадий Маркович (1942—2016) — математик и экономист, педагог.
 Хенкин, Евгений Александрович (1900—1938) — фотограф и музыкант.
 Хенкин, Игорь Борисович (род. 1968) — немецкий шахматист, гроссмейстер.
 Хенкин, Кирилл Викторович (1916—2008) — русский писатель, журналист и переводчик.
 Хенкин, Леон (1921—2006) — американский логик.
 Хенкин, Луис (1917—2010) — американский юрист-международник.
 Хенкин, Яков Александрович (1903—1941) — русский фотограф.

Хенкина, Елизавета Алексеевна (Лидия Хенкина; 1881—1963) — русская общественная деятельница, актриса.

См. также